Культурна революція в Китаї
 Культурна революція в СРСР
 Культурна революція (телепередача) — телеперадача російського телебачення, виходить у етер з листопада 2001 року. Хронометраж — 52 хвилини.